Сэй — фамилия.

Известные носители:
 Сэй, Жан Батист (1767—1832) — представитель французской классической школы политэкономии.
 Сэй, Леон (1826—1896) — французский экономист и государственный деятель. Сын бизнесмена и экономиста О. Сэя, внук экономиста-классика Сэй, Жан Батист.
 Сэй, Садао — японский астроном и первый японский первооткрыватель астероидов.
 Сэй, Томас (1787—1834) — известный американский зоолог, энтомолог.